La famille Zambelli est une famille patricienne de Venise ;
 Carlotta Zambelli est une danseuse et pédagogue italienne née à Milan le  et morte à Milan le .
 Henri Zambelli est un ancien footballeur français né le  à Marseille (Bouches-du-Rhône). 
 Marco Zambelli est un footballeur italien né le  à Gavardo.
 Sandro Zambelli est un dirigeant de football italien.
 Samuele Zambelli est un coureur cycliste italien.
Patronyme italien